University Park ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 University Park (Florida)
 University Park (Illinois)
 University Park (Iowa)
 University Park (Los Angeles)
 University Park (Maryland)
 University Park (New Mexico)
 University Park in Pennsylvania, siehe State College (Pennsylvania)
 University Park (Texas)

Siehe auch:
 University Park Historic District
 University Parks